Le terme Knabstrup peut désigner

 Knabstrup, une race de chevaux danoise ;

 Knabstrup, une localité danoise.

Article connexe 
 Manoir Knabstrup

Homonymie